Erkel Ferenc Általános Iskola (Gödöllő) - Gödöllő
 Erkel Ferenc Általános Iskola (Felsőerdősor utca) - Budapest VI. ker. Felsőerdősor utca 20.